

Cinema 
 Crave – film statunitense del 2012 diretto da Charles de Lauzirika

Musica 
 Crave – singolo dei The Butterfly Effect del 2002
 Crave – singolo di Madonna e Swae Lee del 2019
 Crave – album di Kiesza del 2020

Teatro 
 Crave – opera teatrale di Sarah Kane del 1998

Televisione 
 Crave – rete televisiva canadese